MASSIVE - um software de assistência a animação digital (Multiple Agent Simulation System In Virtual Environment)
Massive Entertainment
Monte Massive

Desambiguação